Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1969 de l’Open d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Billie Jean King en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kerry Melville et Ann Haydon-Jones.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1969
Compétition de tennis à Brisbane
Tennis en janvier 1969